

Топоніми 
 Інамі () — містечко в Японії, в префектурі Хьоґо.
 Інамі (印南町) — містечко в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Інамі (印南郡) — повіт в Японії, у префектурі Хьоґо.
 Інамі (印南野) — поле в Японії, на півдні префектурі Хьоґо. Славиться багатьма ставками. Відоме також як плато Акасі.